Квестенберг () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зангерхаузен. Подчиняется управлению Росла-Зюдхарц.  Население составляет 289 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 17,25 км². Официальный код  —  15 2 66 035.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт